Нитрозомочевина — химическое соединение, производное мочевины (можно также рассматривать её как производное нитрозамина), а также обобщённое название целой группы нитрозилированных производных мочевины. Производные нитрозомочевины обладают алкилирующими свойствами, блокируют репликацию ДНК, и используются для химиотерапевтического лечения различных злокачественных опухолей.

Общим свойством производных нитрозомочевины является их высокая липофильность и способность по этой причине легко преодолевать ГЭБ и другие тканевые барьеры. Поэтому производные нитрозомочевины часто применяются для химиотерапевтического лечения именно при злокачественных опухолях головного мозга.

См. также 
 Нитрозосоединения
 Вещества, относящиеся к группе производных нитрозомочевины:
 Кармустин;
 Ломустин;
 Нимустин (Нидран);
 Семустин;
 Ранимустин;
 Фотемустин (Мюстофоран);
 N-Нитрозо-N-метилмочевина;
 Этилнитрозомочевина (ENU);
 Стрептозотоцин;
 Арабинопиранозил-N-метил-N-нитрозомочевина (Араноза).

Производные нитрозомочевины
Нитрозосоединения
Нитрозамины
Амиды карбоновых кислот
Амиды (неорганические)